Il doppio del torneo di tennis Salerno Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Kratzmann e Roger Rasheed che hanno battuto in finale Gabriel Markus e Daniel Orsanic 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gustavo Luza /  Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Gabriel Markus /  Daniel Orsanic (finale)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (semifinali)
 Andrew Kratzmann /  Roger Rasheed (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salerno Challenger 1992